Sax nebo SAX může být:

Sax 
geografie
 Sax (Švýcarsko) – švýcarská ves v obci Sennwald v kantonu Sankt Gallen
 Sax (Alicante) – španělská obec v provincii Alicante

příjmení osob
 Adolphe Sax (1814–1894) – belgický hudebník a vynálezce saxofonu
 Emil Sax (1845–1927) – rakouský národohospodář a politik, rektor pražské německé univerzity a poslanec Říšské rady
 Geoffrey Sax – britský režisér
 Gyula Sax (1951–2014) – maďarský šachový velmistr

literární postavy a díla
 Doctor Sax – román amerického spisovatele Jacka Kerouaca
 Veledetektiv Agaton Sax – literární postava

další významy
 sax, seax, scramasax – raně středověký krátký jednosečný meč

SAX 
 SAX – zkrácený název pro Simple API for XML, alternativa oproti DOM
 SAX (index) – slovenský akciový index

Související články 
 Sachs
 Sasové
 Max